Svéd peut faire référence à : 
 Márta Svéd (v. 1909 -2005), mathématicienne hongroise.
 Sándor Svéd (1906-1979, baryton hongrois.

Voir aussi 
svéd